Ademir Marques de Menezes, noto semplicemente come Ademir (1922-1996) – calciatore brasiliano
 Alex Paulo Menezes Santana (1995) – calciatore brasiliano
 Beatriz de Menezes, o de Meneses (1560-1603) – seconda moglie di Pietro de' Medici
 Benedicto de Moraes Menezes, noto anche col nome italianizzato di Benedetto Zacconi e conosciuto in Brasile come Benedicto (1910-1944) – calciatore brasiliano,
 Bruno Menezes Soares, conosciuto come Bruno Mineiro (1983) – calciatore brasiliano
 Carlos da Cunha e Menezes (1759-1825) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Clarisse Menezes, propr. Clarisse Santos Viei Menezes (1979) – schermitrice brasiliana
 Darci Menezes, detto Darci (1949) – ex calciatore brasiliano
 Diego Salgado Costa de Menezes, detto Diego (1982) – calciatore brasiliano
 Duarte de Menezes (ante 1488-post 1539) – nobile portoghese
 Eleonora Telles de Menezes, o Eleonora di Castiglia (1350 circa–1386) – regina consorte del Portogallo e dell'Algarve
 Felipe Menezes, propr. Felipe Menezes Jácomo (1988) – calciatore brasiliano
 Fradique de Menezes, propr. Fradique Bandeira Melo de Menezes (1942) – politico saotomense
 Gloria Menezes (1934) – attrice brasiliana
 Harlei de Menezes Silva, detto Harlei (1972) – ex calciatore brasiliano
 João Menezes (1996) – tennista brasiliano
 Josafá Menezes da Silva (1959) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Luís Vinícius de Menezes, meglio conosciuto come Luís Vinício (1932) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Mano Menezes, propr. Luís Antônio Wenker de Menezes (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Margareth Menezes (1962) – cantante e attrice teatrale brasiliana
 Mauro Menezes (1963) – ex tennista brasiliano
 Osman Menezes Venâncio Júnior (1992) – calciatore brasiliano
 Paulo Menezes (1982) – calciatore brasiliano
 Paulo Victor de Menezes Melo, meglio noto come Paulinho (1993) – calciatore brasiliano
 Philadelpho Menezes (1960-2000) – poeta, autore di poesia visiva e multimediale brasiliano
 Ramon Menezes Roma (1995) – calciatore brasiliano
 Ramon Menezes Hubner (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Rildo da Costa Menezes (1942) – ex calciatore brasiliano
 Sarah Menezes, propr. Sarah Gabrielle Cabral de Menezes (1990) – judoka brasiliana
 Thaísa de Menezes (1987) – pallavolista brasiliana
 Tony Menezes (1974) – calciatore canadese
 Valeska Menezes, propr. Valeska dos Santos Menezes, detta Valeskinha (1976) – pallavolista brasiliana
 Vilson Xavier de Menezes Júnior (1988) – ex calciatore brasiliano
 William Douglas Humia Menezes, detto Douglas (1963) – ex calciatore brasiliano